Тельяду:

 Тельяду (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Тельяду (Фундан) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.